Antipater Makedonac, regenet Makedonije i Grčke nakon smrti Aleksandra Velikog.
 Antipater Idumejac, otac Heroda Velikog.